

Cinema 
 Ludwig – film italiano del 1973 diretto da Luchino Visconti

Onomastica 
 Ludwig – nome proprio di persona tedesco maschile, corrispondente all'italiano Ludovico

Personaggi 
 Ludwig – personaggio di Hetalia Axis Powers

Persone

Cognome 
 Alexander Ludwig – attore canadese
 Alexander Ludwig – calciatore tedesco
 Barbara Ludwig – politica tedesca
 Béla Ludwig – allenatore di calcio e calciatore ungherese
 Carl Ludwig – medico e fisiologo tedesco
 Christa Ludwig – mezzosoprano tedesco naturalizzata austriaca
 Christian Gottlieb Ludwig – botanico e medico tedesco
 Edward Ludwig – regista statunitense di origine russa
 Emil Ludwig – scrittore e giornalista tedesco
 Erich Ludwig – rugbista a 15 tedesco
 Friedrich Ludwig – musicologo tedesco
 Jens Ludwig – chitarrista tedesco
 Johannes Ludwig – calciatore a 5 olandese
 Johannes Ludwig – calciatore tedesco
 Johannes Ludwig – slittinista tedesco
 Karl Ludwig – calciatore tedesco
 Klaus Ludwig – ex pilota automobilistico tedesco
 Laura Ludwig – giocatrice di beach volley tedesca
 Marlise Ludwig – attrice teatrale e cinematografica tedesca
 Max Ludwig – bobbista tedesco
 Michael Ludwig – politico austriaco
 Michael Ludwig – schermidore austriaco
 Olaf Ludwig – ex ciclista su strada tedesco
 Otto Ludwig – scrittore e drammaturgo tedesco
 Pamela Ludwig – attrice statunitense
 Richard Ludwig – rugbista a 15 tedesco

Nome

Pseudonimo 
 Ludwig – pseudonimo di Marco Furlan e Wolfgang Abel, serial killer italiani

Altro 
 Ludwig-Musser – fabbrica statunitense di strumenti a percussione
 Museum Ludwig – museo di arte moderna e contemporanea di Colonia